Batlle Ibáñez ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Luis Batlle Ibáñez (1927–2016), uruguayischer Politiker, siehe Jorge Batlle
 Luis Batlle Ibáñez (1930–2016), uruguayischer Pianist